Рейсдал () — нідерландське прізвище.

 Якоб ван Рейсдал (1628/29-1682) — нідерландський художник.
 Саломон ван Рейсдал (1602—1670) — нідерландський художник, дядько Якоба.

Нідерландські прізвища